Молдовският език е сред най-разпространените езици в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. той е роден език за 185 032 души, което прави 0.38 % от населението на страната и се нарежда на 4–то място. 70,0 % от записаните на преброяването като молдовци посочват за свой роден език – молдовски.

Численост и дял

Преброяване през 2001 г. 

Численост и дял на населението с роден език – молдовски, според преброяването на населението през 2001 г. (по области):

Източници

Външни препратки 

Украйна
Езици в Украйна